Het politieke district Sankt Veit an der Glan in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië bestaat uit een aantal gemeenten en zelfstandige steden.

Steden 
 Althofen
 Friesach
 Sankt Veit an der Glan
 Straßburg

Gemeenten

Marktgemeinden 
 Brückl
 Eberstein
 Gurk
 Guttaring
 Hüttenberg
 Klein Sankt Paul
 Liebenfels
 Metnitz
 Weitensfeld im Gurktal

Gemeinden 
 Deutsch-Griffen
 Frauenstein
 Glödnitz
 Kappel am Krappfeld
 Micheldorf
 Mölbling
 Sankt Georgen am Längsee

District van Karinthië